Con il nome di Soccorso Rosso si indicano:

il Soccorso Rosso Internazionale, organizzazione internazionale legata all'Internazionale Comunista fondata nel 1922 con il compito di fornire supporto ai prigionieri comunisti e alle loro famiglie, attiva fra le due guerre mondiali.

il Soccorso Rosso Militante, struttura organizzativa italiana che negli anni di piombo forniva assistenza legale e monitoraggio delle condizioni carcerarie dei militanti della sinistra extraparlamentare in carcere o latitanti.

il Soccorso Rosso (generico), organizzazione europea che oggi fornisce assistenza legale e organizzativa ai militanti della sinistra extraparlamentare in arresto o latitanti.